Бо́ртники 1 () — деревня в Бешенковичском районе Витебской области Белоруссии. Входит в состав Улльского сельсовета. Расположена в 23 км от городского посёлка Бешенковичи, в 21 км от железнодорожной станции Ловша, в 64 км от Витебска. Население — 16 человек (2019).

История 
Впервые упоминается в конце XVIII века как имение и собственность доминиканцев в составе Полоцкого воеводства ВКЛ. После второго раздела Речи Посполитой 1793 года в составе Российской империи. В 1847 году в составе Лепельского уезда во владении помещика Добровольского. Имение состояло из деревни в 16 дворов и 191 жителя и фольварка Шаркова.

В 1905 году в составе Улльской волости Лепельского уезда Витебской губернии. С 3 марта 1924 года в составе БССР. С 20 августа 1924 года в составе Усвейского сельсовета Улльского района Полоцкого округа.

С 8 июля 1931 года в составе Сиротинского района, с 25 июля 1931 года в Бешенковичском районе. С 20 февраля 1938 года в Витебской области.

C 3 июля 1941 года по 26 июня 1944 год была оккупирована немецко-фашистскими войсками. В сентябре 1943 года было сожжено 72 двора, 8 жителей деревни погибло. После окончания войны деревня восстановлена.

С 9 сентября 1946 года по 17 декабря 1956 года в составе Улльского района.

В 1998 году в составе совхоза имени П. М. Романова (позднее реорганизован в коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие имени Романова с центром в агрогородке Улла). В 2004 году включён в состав КСУП «Сокорово» с центром в деревне Сокорово. Позднее в составе «Бешенковичи агросервис» с центром в Бешенковичах.

Население 
Население деревни на 2019 год составляло 16 человек.

Наследие 
Рядом с деревней расположен курган периода раннего Средневековья.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Бешенковичского района